Пантелеймон Шпилька — український греко-католицький священик, провідник Команчанської (Східно-Лемківської) Республіки.
 Шпилька Олександр Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шпилька Сергій Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища